Harvard Graphics — одна из первых программ для подготовки презентаций, разрабатывавшаяся Software Publishing Corporation (SPC) для DOS и Microsoft Windows. Первая версия была выпущена Harvard Graphics, Inc. в 1986 году под названием Harvard Presentation Graphics.

История 

Harvard Graphics представляла собой одну из первых прикладных программ, позволяющих пользователям объединить текст, информационную графику и диаграммы в настраиваемую слайдшоу-презентацию. Исходная версия могла импортировать данные из Lotus 1-2-3 или Lotus Symphony, диаграммы, созданные в Symphony или PFS Graph, а также текст в кодировке ASCII. В ней также имелась возможность экспорта текста и графики в форматах Computer Graphics Metafile и pfs:Write (текстового процессора, также производимого SPC). Поскольку использовалась векторная графика, вывод не всегда выглядел хорошо на CGA и EGA мониторах, которые были наиболее распространёнными в то время, однако это не имело большого значения, поскольку презентации обычно выводились на слайдовый принтер или цветной плоттер.

Во второй версии программы, выпущенной в 1987 году, из названия пропало слово «Presentation». Новой особенностью Harvard Graphics 2.0 стала возможность импорта данных из последней версии электронной таблицы Lotus 1-2-3 до генерации графики, а также возможность создания рисунков и аннотаций к графикам.

Версия 3.0 была выпущена лишь в 1991 году. Она предлагала пользователю расширенные функции редактирования, однако её графические возможности уступали конкурирующим программам, таким как Aldus Persuasion или Lotus Freelance.

Судьба 

Хотя Harvard Graphics занимала лидирующее положение на рынке в конце 1980-х, переход на Microsoft Windows вызвал серьёзные проблемы. SPC выпустила версию для Microsoft Windows 3.0 в 1991 году, но её доля на рынке не смогла приблизиться к 70 %, которые Harvard Graphics имела на рынке программ для DOS. В итоге доминирующее положение на рынке презентационных программ для Windows занял Microsoft PowerPoint. В 1996 году эксклюзивные маркетинговые права на линейку продуктов Harvard Graphics, Inc. были приобретены компанией Serif, которая также стала заниматься поддержкой этих продуктов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Harvard Graphics, Inc
 Официальный сайт Serif (Europe) Ltd

Программное обеспечение для DOS
Программное обеспечение для создания презентаций
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение, разработанное в 1986 году